Oslislo ist der Familienname folgender Personen:

 Marian Oslislo (* 1955), polnischer Künstler und Hochschullehrer
 Martin Oslislo (* 1978), deutscher Fußballspieler